Веневский — русская фамилия. Известные носители:

 Веневский, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6259; 11 декабря 1840.
 Веневский, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5381; 6 декабря 1836.

См. также 
 Венёвский район
 Венёвский уезд